Taddel ist der Familienname folgender Personen:

Christian Ludwig Taddel (1706–1775), deutscher Verwaltungsjurist und Kirchenlieddichter
Johann Taddel (1766–1830), deutscher Jurist

Siehe auch:
Taddl